72nd Street – strada di Manhattan, New York.
72nd Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IND Eighth Avenue e servita dalle linee A, B e C.
72nd Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue e servita dalle linee 1, 2 e 3.
72nd Street – stazione della metropolitana di New York, attualmente in costruzione, situata sulla linea IND Second Avenue.